

Astronomia
 1882 Rauma – asteroide della fascia principale

Località 
 Rauma – cittadina finlandese della regione di Satakunta.
 Rauma – cittadina norvegese della contea di Møre og Romsdal.

Altro 
 Distretto di Rauma
 Dialetto di Rauma
 Manifesto di Rauma – manifesto esperantista degli anni '80
 Rauma – fiume norvegese.